Elisabeth Versluys (1923-2011), actrice néerlandaise ;
Patrick Versluys (1958-), coureur cycliste belge ;
Stephanus Versluys (1694-1736) gouverneur du Ceylan néerlandais.